{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#a1e1d7"
!colspan="12"|Thailanda Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" | Zhu Lin
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Lesia Țurenko
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–4, 6–4
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Thailanda Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Hua Hin disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele își asigură participarea prin calificare. Magda Linette a fost campioana en-titre din 2020, când a avut loc ultima ediție, dar s-a retras din turneu înainte de a începe.

Zhu Lin a câștigat primul ei titlu pe Circuitul WTA, învindând în finală pe Lesia Țurenko cu 6–4, 6–4.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe

2023
WTA Tour 2023